Каса Вијеха има више значења:

 Каса Вијеха (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Каса Вијеха (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Каса Вијеха (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику